Влади́мир Пота́пов:
 Потапов, Владимир Алексеевич (1932—2004) — русский советский писатель, прозаик, публицист. Член Союза писателей России (1992).
 
 Потапов, Владимир Иванович (1886—?) — советский хозяйственный деятель.
 Потапов, Владимир Николаевич (род. 1940) — советский и российский художник. Примечания